Die Jochspitze ist ein  hoher Berg in den Allgäuer Alpen.

Geologie 
Die Jochspitze besitzt einen Gipfelaufbau aus Hauptdolomit, der auf einem Sockel von Lias-Fleckenmergel sitzt.

Besteigung 
Sie liegt südsüdwestlich des Hornbachjochs und ist von diesem über einen markierten Weg (Trittsicherheit erforderlich) erreichbar.
Ein weiterer Aufstieg führt von Hinterhornbach auf den Kanzberg und weiter in westlicher Richtung auf die Jochspitze. Der Übergang vom Kanzberg zur Jochspitze erfordert ebenfalls Trittsicherheit.

Literatur 
 Thaddäus Steiner: Allgäuer Bergnamen, Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg 2007, ISBN 978-3-89870-389-5
 Thaddäus Steiner: Die Flurnamen der Gemeinde Oberstdorf im Allgäu, Selbstverlag des Verbandes für Flurnamenforschung in Bayern, München 1972
 Ernst Zettler, Heinz Groth: Alpenvereinsführer Allgäuer Alpen. Bergverlag Rother, München 1984. ISBN 3-7633-1111-4

Weblinks 

 Jochspitze

Berg in den Alpen
Berg in Europa
Berg in Tirol
Allgäuer Alpen
Berg im Landkreis Oberallgäu
Geographie (Oberstdorf)
Geographie (Hinterhornbach)